Парламентские выборы во Франции прошли 12 и 19 июня 2022 года. На них были избраны 577 депутатов 16-го Национального собрания Пятой французской Республики. Выборы состоялись после президентских выборов, прошедших в апреле 2022 года. Они были названы самыми нерешительными парламентскими выборами с момента установления пятилетнего срока в 2000 году и изменения календаря выборов в 2002 году. Впервые с 1997 года действующий президент Франции не имеет абсолютного большинства в парламенте. Поскольку ни один из альянсов не получил большинства, это привело к подвешенному парламенту впервые с 1988 года.

На выборах в законодательные органы боролись четыре основных блока: правоцентристский «Вместе» президентского большинства, включая «Возрождение» Эмманюэля Макрона, «Территории прогресса», «Демократическое движение», «Горизонты» и их союзников; «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES), в который входят «Непокорённая Франция», Социалистическая партия, «Европа Экология Зелёные» и Французская коммунистическая партия, среди прочих; Союз правых и центра (UDC), включая «Республиканцев», «Союз демократов и независимых» и их союзников; и «Национальное объединение» (RN). Альянс NUPES был сформирован через два месяца после президентских выборов, на которых голоса левых были разделены; он состоял из первого альянса французских левых после Плюралистических левых в 1997 году.

В первом туре между Министерством внутренних дел и средствами массовой информации возникли разногласия по поводу того, какой блок финишировал первым, поскольку и NUPES, и «Вместе» получили около 26 % голосов. За ними следуют RN примерно с 19 % и UDC с примерно 11 %. Явка в первом туре составила рекордно низкие 47,5 %. Во втором туре, где явка была выше, чем в 2017 году, коалиция Макрона «Вместе» получила наибольшее количество мест (245), но не дотянула до абсолютного большинства на 44 места. Предполагалось, что NUPES получит 131 (Министерство внутренних дел) или 142 места (Le Monde), в то время как ультраправая RN станет крупнейшей парламентской оппозицией как партия (89). UDC получил достаточно мест (64 или 71), чтобы стать влиятельной силой в следующем правительстве, но понёс потери.

Результаты были восприняты политическими обозревателями как удар по Макрону и создали потенциал для политической нестабильности и тупика. Переговоры между различными партиями о формировании стабильного правительства большинства начались 21 июня.

Предыстория 
На предыдущих парламентских выборах в 2017 году партия президента Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» и ее союзники получили большинство в Национальном собрании. Группа «Вперёд, Республика!» насчитывает 308 депутатов; Демократическое движение (MoDem) и связанные с ним партии имеют 42 депутата; объединённая группа партии «Действовать» и Союза демократов и независимых, созданная в ноябре 2017 года, насчитывает 9 депутатов.

Во Франции обсуждался переход избирательной системы с мажоритарной на пропорциональную. Хотя предложение об избрании части парламента по системе пропорционального представительства было включено в платформу Макрона в 2017 году, это предвыборное обещание не было выполнено. Аналогичное обещание дал Франсуа Олланд во время своей президентской кампании в 2012 году.

Даты 
Согласно положениям Избирательного кодекса, выборы в законодательные органы должны быть проведены в течение 60 дней до истечения срока полномочий уходящего Национального собрания, приуроченного к третьему вторнику июня, через пять лет после его избрания. Срок полномочий Национального собрания, избранного в 2017 году, истекает 21 июня 2022 года. Даты выборов в законодательные органы были определены Советом министров.

Избирательная система 
577 членов парламента (депутатов), которые составляют Национальное собрание, избираются на пять лет по двухтуровой системе в одномандатных округах. Кандидат, получивший абсолютное большинство действительных голосов и не менее 25 % голосов зарегистрированных избирателей, становится победителем. Если ни один кандидат не достиг этого порога, проводится второй тур выборов среди кандидатов, набравших не менее 12,5 % голосов избирателей. Во втором туре побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Партии и альянсы 

Во Французской Полинезии:
 «»
 «»

Опросы

Результаты 

|- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center"
|-
| colspan="12" |
|-
! style="text-align:left" colspan="4" rowspan="2"| Партии и коалиции
! colspan="3"| Первый раунд
! colspan="3"| Второй раунд
! colspan="3"| Всего
|- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center"
! width="75"|Голоса
! width="30"|%
! width="30"|Места
! width="75"|Голоса
! width="30"|%
! width="30"|Места
! width="30"|Места
! width="30"|%
|-
| style="background-color:#FFED99;border-bottom-style:hidden" rowspan="6"|
| style="background-color:#FFD600"|
| style="text-align:left"| Возрождение
| LREM
|
|
| 0
|
|
| 110
| 110
|
|-
| style="background-color:#4C55A2"|
| style="text-align:left" | «»
| TDP
|
|
| 0
|
|
| 52
| 52
|
|-
| style="background-color:#EF5327"|
| style="text-align:left"| Демократическое движение
| MoDem
|
|
| 0
|
|
| 48
| 48
|
|-
| style="background-color:#0000FF"|
| style="text-align:left" | Горизонты
| H
|
|
| 1
|
|
| 26
| 27
|
|-
| style="background-color:#FCDAA8"|
| style="text-align:left"| Другие партии и прочие
| DVC
|
|
| 0
|
|
| 8
| 8
|
|-
| style="text-align:left" colspan="2"| Вместе
| ENS
| 5 857 364
| 25,75
| 1
| 8 002 419
| 38,57
| 244
| 245
| 42,46
|-
| style="background-color:#BB1840;border-bottom-style:hidden" rowspan="5"|
| style="background-color:#C9462C"|
| style="text-align:left"| Непокорённая Франция
| LFI
|
|
| 4
|
|
| 68
| 72
|
|-
| style="background-color:#57B146"|
| style="text-align:left"| 
| PE
|
|
| 0
|
|
| 23
| 23
|
|-
| style="background-color:#ED1651"|
| style="text-align:left"| Социалистическая партия
| PS
|
|
| 0
|
|
| 26
| 26
|
|-
| style="background-color:#DD0000"|
| style="text-align:left"| Французская коммунистическая партия
| PCF
|
|
| 0
|
|
| 12
| 12
|
|-
| style="text-align:left" colspan="2"| Новый народный экологический и социальный союз
| NUPES
| 5 836 079
| 25,66
| 4
| 6 556 198
| 31,60
| 127
| 131
| 22,70
|-
| style="background-color:#004A77"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Национальное объединение
| RN
| 4 248 537
| 18,68
| 0
| 3 589 465
| 17,30
| 89
| 89
| 15,42
|-
| style="background-color:#B9DAFF;border-bottom-style:hidden" rowspan="4"|
| style="background-color:#0066CC"|
| style="text-align:left"| Республиканцы
| LR
| 2 370 440
| 10,42
| 0
| 1 447 838
| 6,98
| 61
| 61
| 10,57
|-
| style="background-color:#35A2EF"|
| style="text-align:left"| Союз демократов и независимых
| UDI
| 198 062
| 0,87
| 0
| 64 443
| 0,31
| 3
| 3
| 0,52
|-
| style="background-color:#ADC1FD"|
| style="text-align:left"| Другие партии и прочие
| DVD
| Н/Д
| Н/Д
| 0
|
|
|
|
|
|-
| style="text-align:left" colspan="2"| 
| UDC
| 2 568 502
| 11,29
| 0
| 1 512 281
| 7,29
| 64
| 64
| 11,09
|-
| style="background-color:#FFC0C0"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Разные левые
| DVG
| 713 574
| 3,14
| 0
| 443 282
| 2,14
| 22
| 22
| 3,81
|-
| style="background-color:#ffcc33"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Регионалисты
| REG
| 291 384
| 1,28
| 0
| 264 779
| 1,28
| 10
| 10
| 1,73
|-
| style="background-color:#FCDAA8"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Другие центристы 
| DVC
| 283,612
| 1,25
| 0
| 99 145
| 0,48
| 4
| 4
| 0,69
|-
| style="background-color:#0087CD"|
| style="text-align:left" colspan="2"| 
| UPF
| 249 603
| 1,10
| 0
| 19 306
| 0,09
| 1
| 1
| 0,17
|-
| style="background-color:#DCDCDC"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Независимые
| DIV
| 192 624
| 0,85
| 0
| 18 295
| 0,09
| 1
| 1
| 0,17
|-
| style="background-color:#170066"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Отвоевание
| R
| 964 775
| 4,24
| 0
| -
| -
| -
| -
| -
|-
| style="background-color:#77ff77"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Экологисты 
| ECO
| 608 314
| 2,67
| 0
|
|
| 0
| 0
|
|-
| style="background-color:#bb0000"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Ультралевые 
| EXG
| 266 412
| 1,17
| 0
| 11 229
| 0,05
| 0
| 0
| 0,05
|-
| style="background-color:#F0C200;"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Радикальная левая партия
| PRG
| 126 689
| 0,56
| 0
|
|
| 0
| 0
|
|-
| style="background-color:#404040"|
| style="text-align:left" colspan="2"| Ультраправые 
| EXD
| 6 457
| 0,03
| 0
|
|
| 0
| 0
|
|-
| style="background-color:#E9E9E9" colspan="12"|
|- style="font-weight:bold"
| style="text-align:left" colspan="4"| Всего
| 22 744 708
| 100,00
| 5
| 20 747 470
| 100,00
| 572
| 577
| 100,00
|-
| style="background-color:#E9E9E9" colspan="12"|
|-
| style="text-align:left" colspan="4"| Действительные голоса
| 22 744 708
| 97,80
| style="background-color:#E9E9E9" rowspan="5"|
| 20 747 470
| 92,36
| style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="5"|
|-
| style="text-align:left" colspan="4"| Пустые бюллетени
| 362 193
| 1,56
| 1 235 844
| 5,50
|-
| style="text-align:left" colspan="4"| Недействительные бюллетени
| 149 306
| 0,64
| 480 962
| 2,14
|-
| style="text-align:left" colspan="4"| Явка
| 23 256 207
| 47,51
| 22 464 276
| 46,23
|-
| style="text-align:left" colspan="4"| Зарегистрировано
| 48,953,984
| style="background-color:#E9E9E9"|
| 48 589 360
| style="background-color:#E9E9E9"|
|-
| style="background-color:#E9E9E9" colspan="12"|
|-
| style="text-align:left" colspan="12"| Источник: Ministry of the Interior, Le Monde
|}

См. также 
 Выборы во Франции
 Парламентские выборы во Франции

Примечания 

 Источники

Парламентские выборы во Франции
Франция
Июнь 2022 года
2022 год во Франции